ULV steht für:

 Ultra-Low-Voltage-Prozessor, siehe Low-Voltage-Prozessor#ULV
 Umfassende Landesverteidigung, Konzept im österreichischen Verfassungsrecht
 Flughafen Uljanowsk-Baratajewka, IATA-Code des russischen Flughafens

Abkürzung